Alte PH bezeichnet verschiedene Gebäude:
 Alte PH (Heidelberg)
 Alte PH (Schwäbisch Gmünd)